Hattenberg steht für

 Hattenberg (Gemeinde Regau), Ortschaft der Gemeinde Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hattenberg (St. Ursen), Weiler in der Gemeinde St. Ursen, Kanton Freiburg
 Hattenbergstraße in Mainz, ein Teil der Landstraße 424 in Rheinland-Pfalz
 Eisenbahnbrücke Hattenbergstraße im Stadtteil Mainz-Neustadt 
 Burgstall Hattenberg im Landkreis Augsburg, Bayern

Hattenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Hattenberg (* 1992), deutscher Schriftsteller